« Bangor » est un terme pouvant faire référence à :

Localités

Bangor, en Nouvelle-Galles du Sud

Bangor, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard;
 Bangor, un village de Saskatchewan

Bangor, en Californie
 Bangor, ville dans l'État de Washington
 Bangor, dans l'Iowa
 Bangor, dans l'État du Maine
 Bangor, dans le Michigan
 Bangor, municipalité du Minnesota
 Bangor, une ville du comté de Franklin, dans l'État de New York
 Bangor, en Pennsylvanie
 East Bangor, en Pennsylvanie

Bangor, commune du Morbihan

Bangor Erris, dans le comté de Mayo

Bangor, dans le comté de Down, en Irlande du Nord
 Bangor-Fawr, face à l'île d'Anglesey, dans le pays de Galles, siège de l'un des collèges de l’université du pays de Galles.
 Bangor-on-Dee (en gallois Bangor-is-y-Coed), dans le pays de Galles, près de la frontière avec l'Angleterre

Architecture 
 Monastère de Bangor-Fawr, fondé au Pays de Galles vers 545 sur le détroit de Menai et qui devint aussitôt un siège épiscopal érigé pour son fondateur, saint Daniel de Bangor Fawr
 Monastère de Bangor, fondé en Irlande à Bangor par saint Comgall de Bangor en 558 qui accueillit saint Colomban de Luxeuil vers 560
 Monastère de Bangor-is-y-Coed, également fondé par saint Daniel vers 560, sur le bord de la rivière Dee, à l'Est de la première fondation galloise ; il eut un rayonnement moins important que les deux premiers

Navires 
 La classe Bangor est une classe de dragueur de mines exploité par la Royal Navy (RN), la Marine royale canadienne (RCN), la Marine impériale japonaise (IJN) et la Royal Indian Navy (RIN) pendant la Seconde Guerre mondiale.
 , dragueurs de mines de la Royal Navy.
 Le Bangor est un navire de type roulier français construit en 2006, long de 46 mètres et large de 12, emportant 450 passagers, 32 véhicules à une vitesse de 12 nœuds entre Quiberon et Belle-Ile-en-Mer. Il est exploité par la Compagnie Océane et propriété du conseil départemental du Morbihan.

Homonymie de localités